Bezug steht für:

 eine Angabe in einem physikalischen Bezugssystem oder in einem Bezugssystem in der Psychologie
 in Tabellenkalkulationen ein Zellbezug bzw. Bereichsbezug
 Bezug als Oberfläche von Gegenständen allgemein, beispielsweise Sitzen, auch im Kfz 
 Bettbezug, Heimtextilien
 Husse, Schutzhülle für Möbel
 Bespannung, ein textiles Bauteil
 die Rosshaar-Bespannung der Bogen-Stange eines Streichbogens für  Streichinstrumente
 das Erwerben, Erhalten von etwas durch Kauf, siehe Kaufvertrag
 den Durchzug von Wasser zur Herstellung einer Tasse Espresso mittels einer Espressomaschine
 die Bezeichnung aller Saiten in einem Tasteninstrument

meistens plur. Bezüge:
 im Allgemeinen das Arbeitseinkommen von Beamten
 in Österreich alle Einkünfte, die nicht aus dem Arbeitseinkommen und Kapitalertrag kommen (Pension, Arbeitslosengeld, Förderungen und Beihilfen, Abfindungen, Politikerbezüge, u. Ä.), siehe Bezüge (Österreich)

Siehe auch:
 Relation, Verknüpfung, Zusammenhang
 Zirkelbezug
 Überzug

Siehe auch: